Génos pode referir-se a:

 Génos (Alta Garona)
 Génos (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos